Сен-Сір-ле-Коло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 15 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 444,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сір-ле-Колон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сір-ле-Колон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна